Marsilly (Charente-Maritime)
 Marsilly (Moselle)